SKBG steht für:
 Schmalspur- und Kleinbahn Betriebsgesellschaft, siehe Deutsches Feld- und Kleinbahnmuseum
 Aeropuerto Internacional Palonegro (ICAO-Code), kolumbianischer Flughafen

Abkürzung